Seibertshof ist der Ortsname von

 Seibertshof (Illschwang), Ortsteil der Gemeinde Illschwang, Landkreis Amberg-Sulzbach, Bayern
 Seibertshof (Luhe-Wildenau), Ortsteil des Marktes Luhe-Wildenau, Landkreis Neustadt an der Waldnaab, Bayern